Ризон:

 Ризон I — царь Арама, правивший ок. 950 до н. э.
 Ризон II — царь Арама, правивший в 740 до н. э. — 733/732 до н. э.

См. также 
 Рисан (Ризон) — город в Черногории
 Еврейская фамилия Ре́зин произошла от данного имени.

Примечания